El término thriller puede hacer referencia a:

 suspenso o suspense (thriller, en inglés), un género cinematográfico y literario;
 Thriller, una revista española de cómics;
 Thriller, un álbum de Michael Jackson;
 «Thriller», una canción de ese álbum;
 Michael Jackson's Thriller, el video musical para esa misma canción;
 Thriller, una serie de televisión británica.